Classe-Relation est une méthode de conception objet (mais également notation graphique et textuelle) créée par Philippe Desfray, directeur recherche et développement de softeam, en 1994. Cette méthode propose tout un ensemble de modèles destiné à la conception de systèmes objets.

Le modèle structurel 

Destiné à représenter une vue statique de l'application, on y retrouve le modèle de classes, mais également comment ce modèle est destiné à être intégré, puisqu'il intègre des notions telles que les projets et les librairies.

Le modèle opérationnel 

Destiné à représenter les états internes d'objets, ainsi que les conditions de changements d'état. On notera la présence des pré et post conditions, héritées de la programmation par contrat de Bertrand Meyer.

Le modèle dynamique 

Destiné à représenter des scénarios d'exécution et des algorithmes, il se décompose de trois diagrammes différents :
 Le « trigger automation », qui raffine le modèle opérationnel en formalisant les conditions de changements d'état et en réutilisant les données statiques du modèle structurel.
 Le scénario, qui montre le cheminement des messages de commande au travers des différentes instances des classes dans le cadre d'un scénario figé et bien documenté.
 Le flux d'objet (Object Flow) qui montre les cheminements possibles de messages au travers des sous-composants (appelés ici « Process » dans le cadre de class-relation). d'une application.

La notation textuelle 

L'une des caractéristiques de class-relation est sa notation textuelle. Cette méthode, comme OMT ou OOA, il y a une notation graphique, mais il existe une grammaire permettant de présenter un modèle complet class-relation sous forme texte, permettant une gestion de version plus facile avec des outils de configuration de version, mais aussi un standard « de fait » d'échanges de modèles entre outils.

L'Hypergénéricité 

L'autre caractéristique de class-relation est le mécanisme d'hypergénéricité. Cette méthode défini un langage (le H) destiné à aider au raffinage ou à la transformation de modèles, préfigurant ainsi avec près de 10 ans d'avance les mécanismes MDA proposés aujourd'hui par l'OMG.

Outil class-relation 

La société Softeam, a laquelle appartient Philippe Desfray a édité un outil implémentant class-relation Objecteering. Depuis la déferlante UML, cet outil est devenu un atelier de génie logiciel UML, et class relation a rejoint le cimetière des méthodes oubliées.
Néanmoins, en tant que membre votant de l'OMG, certaines notions de class-relation ont été introduites par Philippe Desfray dans UML.

Liens externes 
 le site de Softeam, créateur de la méthode
 le site d'Objecteering
 MDA – When a major software industry trend meets our toolset, implemented since 1994. By Philippe Desfray

Bibliographie 
Object engineering - the fourth dimension - Philippe Desfray Addison-Wesley, 1994. 

Programmation orientée objet